Holdermann ist der Familienname folgender Personen:

 A. Holdermann, deutscher Fußballspieler
 Carl Wilhelm Holdermann (1783–1852), Dekorateur und Hofschauspieler in Bamberg und in Weimar
 Eugen Holdermann (1852–1906), deutscher Apotheker und Fabrikant
 Friedrich Holdermann (1866–1959), deutscher, evangelischer Kirchenrat und Heimatforscher